Десфи́на () — малый город в Греции. Расположен на высоте 520 метров над уровнем моря, в бывшей , в 7 километрах к югу от Дельф, в 18 километрах к юго-востоку от Амфисы, в 53 километрах к югу от Ламии и в 116 километрах к северо-западу от Афин. Входит в общину (дим) Дельфы в периферийной единице Фокиде в периферии Центральной Греции. Население 1824 жителя по переписи 2011 года.

К западу и к северу от города проходит национальная дорога 48 Агринион — Итея — Дельфы — Левадия, часть европейского маршрута E65.

Церковь Таксиархи 
В Десфине находится византийская церковь Таксиархи (). Это небольшой полукруглый храм со сводчатой крышей и одним небольшим окном. Входная дверь находится на западной стороне. Над дверью небольшая ниша с изображением Архангела Михаила. Внешняя часть стен украшена вставкой кирпичей между крупными неровными камнями. Внутренние фрески значительный пострадали местами, ​​особенно внизу стен. Надпись над входом содержит год, когда были сделаны фрески — 1332 год, правление Андроника II Палеолога, и имена священников: Теодорос и Констандинос Аналитис () и Констандинос Стирьотис ().

Сообщество Десфина 

В общинное сообщество Десфина входят 10 населённых пунктов и монастырь . Население 1988 жителей по переписи 2011 года. Площадь 148,992 квадратного километра.

Население

Примечания 

Города Греции
Дельфы